A Grande Loja Feminina da Suíça (em Francês: "Grande Loge Féminine de Suisse", em Alemão: "Schweizerische Frauen-Grossloge" e em Italiano: "Gran Loggia Femminile di Svizzera") sendo resumidadmente chamada de G.L.F.S., foi criada em 1976 embora e ainda não com o nome de Grande Loja Feminina da Suiça, que só assumiu em 1985, mas como Grande Loja Feminina da Suíça - Confederação de Lojas e Ritos. É a obediência  maçónica exclusivamente Feminina da  Confederação Helvética sendo uma obediência adogmática e de cariz liberal.

Resumo histórico sobre a Grande Loja Feminina da Suíça 

A Grande Loja Feminina da Suíça teve três fases históricas de existência e desenvolvimento:

A primeira é a que leva às condições para o levantamento de colunas desta Grande Loja, em 26 de Abril de 1964 um comjunto de onze irmãs maçons iniciadas na Grande Loja Feminina de França levanta colunas a Oriente de Genebra da R∴L∴ Lutèce e dois anos depois, uma segunda loja será aberta em Neuchâtel. Em 1972 as Irmãs suiças já iniciadas fundaram duas lojas independentes da Grande Loja Feminina de França, uma em Genebra e outra em Lausanne, depois dessas fundam uma terceira em 1974 também a Oriente de Genebra. Essas três lojas criam em 1976 uma Obediência Maçônica denominada Grande Loja Feminina da Suíça - Confederação de Lojas e Ritos.

Com a Fundação da Grande Loja Feminina da Suíça - Confederação de Lojas e Ritos em 1976 esta abre quatro lojas, uma em 1977, outra em 1982 e duas em 1983, entretanto a Grande Loja Feminina de França, que mantinha as suas duas lojas fundou mais duas lojas, uma em 1977 e outra em 1981. Essas  quatro lojas em 16 de Junho de 1985 formaram a Grande Loja Feminina Helvética (em Francês: Grande Loge Féminine d'Helvétie).

Por fim em 29 de Julho de 1985 dá-se a união das duas Obediências Maçônicas de todo o território  federal helvético. Assim a Grande Loja Feminina Helvética que reagrupava quatro lojas e a Grande Loja Feminina da Suíça - Confederação de Lojas e Ritos com sete lojas uniram-se para formar uma só Obediência Maçônica feminina na Suíça, sob a designação de Grande Loja Feminina da Suíça, que contava nessa altura com cerca de duzentas irmãs repartidas em lojas nos  cantões franceses e alemães.

A Grande Loja Feminina da Suíça no presente 

Actualmente a maçonaria feminina Suíça conta com cerca de quatrocentas irmãs e estendeu-se a todo o território suiço, nomeadamente aos  cantões italianos e flamengos contando com dezassete lojas. Contando com lojas nos  cantões suíços alemães de Zurique, (na cidade de Zurique), Berne (na cidade de Ostermundigen),  Bâle (na cidade de Bâle, que é Basileia em português), nos cantões  suíços franceses de Vaud (nas cidades de Clarens, Renens, Lausanne, Chexbres, Penthalaz, Nyon), Genebra (nas cidades Genebra e na comuna de Grand-Saconnex),  Neuchâtel (na cidade de Neuchâtel), Friburgo (na cidade de Bulle), no cantão  suíço italiano Tessino (na cidade de Lugano.

Assim e no plano internacional em 1985 esta adere ao CLIMAF - Centro de Ligação Internacional das Maçonarias Femininas participando regularmente nos seus Congressos internacionais. Para além de ser reconhecida por todas as Obediências Maçônicas internacionais que se encontram no campo adogmático e participa em muitos dos encontros internacionais que são promovidos por estas Obediências Maçônicas.

Ver também

 Grande Loja Feminina de França
 Le Droit Humain
 Símbolos maçônicos
 Maçonaria
 Lista de maçons
 Lista de maçons ilustres

Ligações externas
Website oficial da Grande Loge Féminine de Suisse
Website oficial da Grande Loge Féminine de France

Bibliografia

Roger Dachez, Histoire de la franc-maçonnerie française, PUF, Paris, 2003, ISBN 2-13-053539-9

G